Il singolare del torneo di tennis ATP San Paolo 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jaime Yzaga che ha battuto in finale Luiz Mattar 6-2, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Eduardo Bengoechea (secondo turno)
 Jay Berger (semifinali)
 Horst Skoff (secondo turno)
 Luiz Mattar (finale)

 Alberto Tous (primo turno)
 Ricki Osterthun (primo turno)
 Tore Meinecke (quarti di finale)
 Horacio de la Peña (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP San Paolo 1987